Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 76 dans le monde.

 Route fédérale 76 en Allemagne
  aux États-Unis
 , plusieurs autoroute inter-états aux États-Unis 
 Route principale 76 en Finlande
 Route départementale 76 dans les Yvelines, France
 Route 76 en Islande
 Route européenne 76 en Italie
 Route I/76 en Slovaquie
  dans certains pays